Nereiphylla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Blainville 1828. Nereiphylla ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar